Geich (Langerwehe), een plaats in de Duitse gemeente Langerwehe, deelstaat Noordrijn-Westfalen
 Geich (Zülpich), een plaats in de Duitse gemeente Zülpich, deelstaat Noordrijn-Westfalen